Pike River (engl. für „Hecht-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Pike River (Murray River), in Südaustralien

in Kanada:
 Pike River (Atlin Lake), in British Columbia
 Pike River (Black River), südlich des Lake Abitibi in Ontario
 Pike River (Mattagami River), in Ontario
 Pike River (Schade River), westlich des Makoop Lake in Ontario 
 Pike River (Sturgeon River), nördlich des Lac Nipissing in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Pike River (Menominee River), im Marinette County, Wisconsin
 Pike River (Portage Lake), im Houghton County, Michigan

Pike River ist der Name folgender Orte:

 Pike River (Québec), Gemeinde in der Regionalen Grafschaftsgemeinde Brome-Missisquoi in Québec, Kanada
 Pike River (Wisconsin), unincorporated community im Bayfield County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
Siehe auch:
 Unglück in der Pike-River-Mine